Der Hobbit steht für:
 Der Hobbit, Roman (1937) von J. R. R. Tolkien
 Der Hobbit (Filmtrilogie), die Romanverfilmung durch Peter Jackson in drei Teilen
  Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, erster Teil der Filmtrilogie (2012)
  Der Hobbit: Smaugs Einöde, zweiter Teil der Filmtrilogie (2013)
  Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere, dritter Teil der Filmtrilogie (2014)
 Der Hobbit (Computerspiel), Action-Adventure

Siehe auch:
 Hobbit (Begriffsklärung)
 The Hobbit